Sireteanu, Sirețeanu:

 Nicolae Sireteanu
 Ruxandra Sireteanu
 Ruxandra Sireteanu-Constantinescu

Sirețeanu 
 Mihail Sirețeanu

Nume de familie românești